Werry ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Werry (1819–1868), deutscher Rechtsanwalt und Parlamentarier
 Elke Werry (* 1957), deutsche Kunsthistorikerin und Filmemacherin
 Katrina Werry (* 1993), australische Ruderin
 Tyler Werry (* 1991), kanadischer Skirennläufer
 Werry, Künstlername von Werner Geissler (1925–2000), deutscher Zauberkünstler, Erfinder, Hersteller und Händler von Zauberartikeln

Werry ist ein Ortsname:

 Werry, Dorf im Kreis Löbau/Kreis Neumark, Westpreußen, bis 1920 und 1939 bis 1945: Wery (Rybno) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Wherry
 Wery
 Wéry